Multiple-image Network Graphics
 MNG, a Magyar Nemzeti Galéria rövidítése
 MNG, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága rövidítése
 Montgomery (Amtrak station) 
 MNG Airlines